Ра́м Праса́д Би́смил (; ; 11 июня 1897, Шахджаханпур, Северо-Западные провинции, Британская Индия — 19 декабря 1927, Горакхпур, Британская Индия) — индийский поэт, писатель, переводчик и революционер, участвовавший в заговоре Майнпури в 1918 году и заговоре Какори в 1925 году, также он боролся за независимость Индии.

В память о его вкладе в независимость Индии его день рождения (11 июня) считается праздничным днём. Он владел урду и хинди, что помогало ему в революционерской деятельности, а также в литературе. Он использовал псевдонимы Рам, Агьят и Бисмил, но стал популярным только под псевдонимом «Бисмил». Также он был связан с Арья самадж, где черпал вдохновение из книги, написанной Даянандом Сарасвати.

Биография 
Рам Прасад Бисмил родился 11 июня 1897 года в семье Муралидхара Томара и Мулмати в семье раджпутов Томара, которые прослеживали свои корни до Барваи в округе Морена штата Мадхья-Прадеш, из района Шахджаханпур в бывших Северо-Западных провинциях. Он выучил хинди дома, и его отправили изучать урду у мавлави. Он был принят в англоязычную школу, несмотря на неодобрение своего отца, а также присоединился к Арья самадж в Шахджаханпуре. Бисмил проявил талант к написанию патриотических стихов.

Контакт с Сомдевом 
Будучи 18-летним студентом, Бисмил прочитал о смертном приговоре, вынесенном Бхаи Пармананду, ученому и соратнику Хар Даяла. В то время он ежедневно регулярно посещал храм Арья Самадж в Шахджаханпуре, где жил Свами Сомдев, друг Парамананда. Возмущенный этим предложением, Бисмил сочинил стихотворение на хинди под названием Mera Janm (рус. Моё рождение), которое он показал Сомдеву. Это стихотворение продемонстрировало стремление устранить британский контроль над Индией.

Конгресс в Лакхнау 
Бисмил бросил школу в следующем году и отправился в Лакхнау с несколькими друзьями. Нарам Дал («умеренная фракция» Индийского национального конгресса) не была готова позволить Гарам Дал устроить торжественную встречу Тилака в городе. Они организовали группу молодых людей и решили опубликовать книгу на хинди об истории американской независимости с согласия Сомдева. Эта книга была опубликована под авторством вымышленного Бабу Харив Сахаи, а имя её издателя было указано как Сомдев Сиддхгопал Шукла. Как только книга была опубликована, правительство штата Уттар-Прадеш запретило её распространение на территории штата.

Заговор Майнпури 
Бисмил создал революционную организацию под названием Матриведи (Алтарь Родины) и связался со школьным учителем в Аурайе. Сомдев организовал это, зная, что Бисмил мог бы быть более эффективным в своей миссии, если бы у него были опытные люди, которые поддерживали бы его. У Диксита были контакты с некоторыми влиятельными бандитами штата. Диксит хотел использовать свою власть в вооруженной борьбе против британских правителей. Как и Бисмил, Диксит также сформировал вооруженную организацию молодежи под названием Шиваджи Самити (названную в честь Шиваджи Махараджа).

28 января 1918 года Бисмил опубликовал брошюру под названием «Deshvasiyon Ke Nam Sandesh» (), которую он распространил вместе со своим стихотворением «Mainpuri Ki Pratigya» (). Для сбора средств для партии в 1918 году трижды предпринимались грабежи. Полиция разыскивала их в Майнпури и его окрестностях, когда они продавали книги, запрёщенные правительством США на Делийском конгрессе 1918 года. Когда полиция обнаружила их, Бисмил скрылся с непроданными книгами. Когда он планировал очередное мародерство между Дели и Агрой, прибыла полицейская команда, и с обеих сторон началась стрельба. Бисмил прыгнул в Джамну и поплыл под водой. Полиция и его спутники думали, что он погиб во время столкновения. Диксит был арестован вместе с другими своими товарищами и содержался в Агра-форте. Отсюда он бежал в Дели и жил в подполье. Против них было возбуждено уголовное дело. Этот инцидент известен как «Заговор Майнпури». 1 ноября 1919 года судебный судья Майнпури Б. С. Крис огласил приговор в отношении всех обвиняемых и объявил Диксита и Бисмила скрывшимися от правосудия.

Подпольная деятельность Бисмила 
С 1919 по 1920 год Бисмил оставался незаметным, разъезжая по разным деревням штата Уттар-Прадеш и выпустив несколько книг. Среди них был сборник стихов, написанных им и другими, под названием «Ман Ки Лахар», в этот же период он переводит два произведения с бенгальского («Большевикон Ки Картут» и «Йогик Садхан») и сфабриковал «Кэтрин или Свадхинта Ки Деви» из английского текста. Книга Бисмила, «Кранти Гитанджали» была опубликована в 1929 году, после его смерти и была запрещена британским правительством в 1931 году.

Образование Республиканской ассоциации Индостана 
В феврале 1920 года, когда все заключенные по делу о заговоре в Манипури были освобождены, Бисмил вернулся домой в Шахджаханпур, где договорился с официальными властями о том, что не будет участвовать в революционной деятельности. Это заявление Рама Прасада также было записано в суде на народном языке.

В 1921 году Бисмил был среди многих людей из Шахджаханпура, которые присутствовали на Ахмедабадском конгрессе. Он получил место в диасе вместе со старшим конгрессменом Премом Кришной Ханной и революционером Ашфакуллой Ханом. Бисмил играл активную роль в Конгрессе вместе с Мауланой Хасрат Мохани и получил наиболее обсуждаемое предложение Пурны Сварадж, принятое на Общем собрании Конгресса. Мохандас К. Ганди, который не одобрял это предложение, оказался совершенно беспомощным перед подавляющим требованием молодежи. Он вернулся в Шахджаханпур и мобилизовал молодежь Объединённой провинции за отказ от сотрудничества с правительством. На жителей США так сильно повлияли яростные речи и стихи Бисмила, что они стали враждебно относиться к британскому владычеству. Согласно заявлению Банарси Лала, сделанному в суде, «Рам Прасад говорил, что независимость не будет достигнута путем ненасилия».

В феврале 1922 года несколько фермеров-агитаторов были убиты полицией в Чаури-Чауре. На полицейский участок Чаури-Чаура напали люди, и 22 полицейских были сожжены заживо. Ганди, не выяснив фактов, стоящих за этим инцидентом, объявил о немедленном прекращении движения за отказ от сотрудничества, не посоветовавшись ни с одним членом исполнительного комитета Конгресса. Бисмил и его группа молодых людей решительно выступили против Ганди на сессии Индийского национального конгресса в Гайе в 1922 году. Когда Ганди отказался отменять свое решение, его тогдашний президент Читтранджан Дас подал в отставку. В январе 1923 года богатая группа партии сформировала новую партию Свараджа под совместным руководством Мотилала Неру и Читтранджана Даса, а молодёжная группа сформировала революционную партию под руководством Бисмила.

Конституция из жёлтой бумаги 
С согласия Лалы Хар Даял Бисмил отправился в Аллахабад, где в 1923 году с помощью Сачиндры Натха Саньяла и другого революционера Бенгалии, доктора Джадугопала Мукерджи, составил проект конституции партии. Основное название и цели организации были напечатаны на Желтой бумаге, а затем 3 октября 1924 года в Канпуре было проведено последующее заседание Конституционного комитета под председательством Сачиндры Натх Саньял.

На этом собрании было решено, что партия будет называться  (HRA). После долгого обсуждения с другими Бисмил был объявлен там Районным организатором Шахджаханпура и начальником Отдела вооружений. На него также была возложена дополнительная ответственность Провинциального организатора Объединённой провинции (Агра и Ауд). Сачиндра Натх Саньял был единогласно назначен Национальным организатором, а другой высокопоставленный член Джогеш Чандра Чаттерджи был назначен координатором, Анушилан Самити. После участия во встрече в Канпуре и Саньял, и Чаттерджи покинули США и отправились в Бенгалию для дальнейшего расширения организации.

Манифест Республиканской ассоциации Индостана 
Брошюра под названием «Революционер» была распространена по всей Объединённой провинции Индии в начале января 1925 года. Копии этой листовки, упоминаемой в доказательствах как «Белая листовка», были также найдены у некоторых других предполагаемых участников заговора Какори в соответствии с решением Главного суда Удха. Машинописная копия этого манифеста была найдена у . Это был манифест Социалистической республиканской ассоциации Индостана в виде четырёхстраничной печатной брошюры на белой бумаге, которая тайно распространялась по почте и из рук в руки в большинстве районов Объединённой провинции и других частях Индии.

Ограбление поезда в Какори 
Бисмил осуществил тщательно продуманный план по разграблению государственной казны, перевозимой в поезде в Какори, недалеко от Лакхнау. Это историческое событие произошло 9 августа 1925 года и известно как ограбление поезда в Какори. Десять революционеров остановили пассажирский поезд 8 Down Saharanpur-Lucknow на станции Какори, расположенной прямо перед железнодорожным узлом Лакхнау. Использовались полуавтоматические пистолеты Mauser C96 немецкого производства. Ашфакулла Хан, лейтенант главы HRA Рама Прасада Бисмила, отдал свой маузер Манмату Натху Гупте и сам занялся вскрытием денежного сундука. С нетерпением ожидая появления в руках нового оружия, Манматх Натх Гупта выстрелил из пистолета и случайно убил пассажира Ахмеда Али, который сошел с поезда, чтобы встретить свою жену в женском купе.

Было арестовано более 40 революционеров, в то время как в ограблении принимали участие только 10 человек. Также были схвачены лица, совершенно не связанные с этим инцидентом. Однако некоторые из них были отпущены. Правительство назначило  прокурором. Доктор Харкаран Натх Мишра и доктор Мохан Лал Саксена были назначены адвокатами. Комитет защиты также был сформирован для защиты обвиняемых. Говинд Баллабх Пант, Чандра Бхану Гупта и Крипа Шанкар Хаджела защищали свое дело. Мужчины были признаны виновными, и последующие апелляции не увенчались успехом. 16 сентября 1927 года в Тайный совет в Лондоне было направлено последнее прошение о помиловании, но и оно не было удовлетворено.

Смерть 
После 18 месяцев судебного процесса Бисмил, Ашфакулла Хан, Рошан Сингх и Раджендра Натх Лахири были приговорены к смертной казни. Бисмил был повешен 19 декабря 1927 года в тюрьме Горакхпура, Ашфакулла-хан — в тюрьме Файзабада, а Тхакур Рошан Сингх — в тюрьме Аллахабада (ныне Праягражд). Лахири был повешен двумя днями ранее в тюрьме Гонды.

Тело Бисмила было доставлено к реке Рапти для индуистской кремации, и это место стало известно как Раджгхат.

Творчество

Стихи 
 «سرفروشی کی تمنا» (на урду) (англ. Sarfaroshi Ki Tamanna; хинди सरफरोशी की तमन्ना; рус. Желание Сарфароши)
 «मन की बहार» (на хинди) (англ. Man Ki Bahar; рус. Весна разума)

Сборники стихов 
 «मन की बहार» (на хинди) (англ. A sally of mind; урду ایک سیلی کے ذہن; рус. Вылазка разума)
 «स्वदेशी रंग» (на хинди) (англ. Swadeshi Rang; рус. Местные цветы)

Переводы 
 «Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрограде» Александра Рабиновича (с бенгальского языка на хинди и урду)
 «The little grandmother of the Russian revolution» (рус. Маленькая бабушка русской революции) Екатерины Брешко-Брешковской (с английского языка на хинди)

Также он написал автобиографию, пока сидел в тюрьме Горакхпура перед исполнением наказания в виде смертной казни. Автобиография была опубликована под названием «Kakori-ke-shahid: Martyrs of the Kakori Conspiracy Case» Ганешем Шанкаром Видьярти в 1928 году. После чего, в следующем году её опубликовали повторно, а также была переведена Департаментом уголовных расследований Объединённой провинции Британской Индии на английский язык. Переведённая книга была распространена в качестве конфиденциального документа для официального и полицейского использования по всей стране.

См. также 
 Чандрашекар Азад
 Бхагат Сингх

Примечания

Ссылки 
 Литература Рама Прасада Бисмила на сайте WorldCat
 

Революционеры Индии
Повешенные в Индии
Казнённые революционеры
Деятели Индийского национально-освободительного движения
Родившиеся в Шахджаханпуре
Умершие в Горакхпуре
Страницы с непроверенными переводами